

Geografie
Argentinië:
 La Plata (partido), partido in provincie Buenos Aires
 La Plata (Buenos Aires), hoofdstad in gelijknamige partido (en) in provincie Buenos Aires
 De Río de la Plata, rivier in Argentinië en Uruguay
 La Plata (kolonie), een voormalige Spaanse kolonie rond Rio de La Plata

Colombia:
 La Plata (Huila), een gemeente in departement Huila

Ecuador
 Isla de la Plata, een eiland voor de kust van Ecuador

Verenigde Staten:
 La Plata (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 La Plata (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Overig
 La Plata (automerk), een voormalig Frans automerk